Ehestorf ist der Name folgender Ortschaften in Niedersachsen:

 Ehestorf (Elsdorf), Ortsteil der Gemeinde Elsdorf, Landkreis Rotenburg (Wümme)
 Ehestorf (Rosengarten), Ortsteil der Gemeinde Rosengarten, Landkreis Harburg